de Latijnse benaming voor schip of boot, zie trireem
Schip Argo (Argo Navis), een sterrenbeeld
Navis (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol

Personen
Christiaan Navis, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Gerrit Willem Navis, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Gerhard Willem Navis, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Thomas Haulog Navis, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.